Příjmení Petráš nosí více osobností:

 Antonín Petráš (* 1941) – český učitel a politik KSČM
 František Petráš (1885–1976) – projektant, stavitel, mj. vynálezce duté cihly petrášky
 Gabriela Petrášová (1929–???) – slovenská politička, poúnorová poslankyně KSČ
 Ján Petráš (* 1986) – slovenský fotbalista
 Ladislav Petráš (* 1946) – československý fotbalista
 Lenka Petrášová (1975–2021) – česká novinářka
 Marek Petráš (* 1965) – český vakcinolog
 Martin Petráš (* 1979) – slovenský fotbalista
 Miroslav Petráš (* 1948) – český violoncellista, skladatel a hudební pedagog
 Peter Petráš (* 1979) – slovenský fotbalista
 Radek Petráš (* 1988) – český herec
 Vojtech Petráš (* 1960) – slovenský fotbalista

Podobná příjmení 
 Petřík
 Petříček
 Petr (příjmení)